Хайбуллино — название населённых пунктов в России. Названы по имени Хайбулла.

 Хайбуллино — деревня в Белорецком районе Башкортостана.
 Хайбуллино — бывшее название села Акъяр, центра Хайбуллинского района Башкортостана.